Рафт Брувери (Raft Brewery) представља прву званичну локалну пивару на територији општине Фоча. Рафт Брувери производњу крафт пива почиње 2014. године. Првобитни циљ био понудити квалитетно локално пиво странцима који долазе на рафтинг, по чему је фочански крај познат. Отуда и назив пиваре Рафт Брувери.

Врсте пива 
Тренутно производе четири врсте пива: Рафт Пале Але (свијетло пиво), Рапорт (тамно пиво), Медењак Груит (пиво са љековитим травама), Рафт ИПА (свијетло пиво).

Референце 
 Фејсбук страница

Општина Фоча
Пиваре у Републици Српској
Предузећа из Републике Српске